Sibylline contre les pirates est la quatorzième histoire de la série Sibylline de Raymond Macherot. Paul Deliège est au scénario. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou.

Univers

Synopsis 
En plein milieu de l'anniversaire de Sibylline, Le rat Anathème sort du gâteau dans lequel il s'était caché pour échapper à ses agresseurs. La pluie se met alors à tomber et les terriers se retrouvent bientôt  tous inondés. Flouzemaker perd toute sa réserve de noisettes à cause d'Anathème qui s'est caché cette fois-ci dans son coffre fort. Nos amis, tous réfugiés sur un radeau, se croient à l'abri mais un danger guette : Gudu, prédécesseur d'Anathème et ancien rat dictateur, accompagné de deux furets, Tétanos et Arsenic, décide de profiter de la situation pour se venger d'Anathème. Cependant, il échoue et se retrouve enfermé dans une cafetière.

Personnages 
Le grand retour de Gudu, le rat obèse qui dirigeait les rats dans Sibylline en danger. Il essaye de se venger d'Anathème qui l'a détrôné pour conquérir le Bosquet Joyeux. Il s'associe cette fois à deux furets : Tétanos et Arsenic. Il troque son costume impérial contre une tenue de pirate avec un sabre. Pour pouvoir passer inaperçu, il se utilise un sous-marin camouflé en tronc d'arbre. .

Historique 
Paul Deliège nous sort un de ses meilleurs scénarios de Sibylline avec « Sibylline contre les pirates ». Il fait revenir un méchant déjà vu dans « Sibylline en danger » et revient à ce que le public attend. Il minimise le fantastique (Gustave et Pistolard sont toujours là, mais c'est leur dernier épisode avec Deliège) et revient sur les bases de la série. Les animaux sont victimes des intempéries (ex : La pluie les déloge de leurs terriers). Plusieurs références à Chlorophylle comme la prison en forme de bouilloire ou le sous-marin-bidon de Gudu.  

Macherot ne coloriait plus ses récits mais pouvait donner une indication au crayon de couleur au dos de la planche. Il le fera pour Gudu à la planche 22. Mais Macherot et les lecteurs n'adhèrent pas à ce récit. Ce premier en parlera lors d'une interview d’ parue dans la revue de l'âge d'Or : 

«

Jacques Klomkès : Il y a pourtant une histoire qui n'était pas mal faite « Sibylline contre les pirates », vous vous souvenez ? Non seulement, Deliège était parvenu à se glisser un peu dans votre peau, mais en plus, votre dessin n'était pas mauvais du tout…

Raymond Macherot : Ah, cette histoire où il pleut tout le temps ? Oui, la pluie m'embêtait très fort… À ce moment-là, on peut dire que j'avais perdu la foi, je ne croyais plus à ce que je faisais.

Christian Jasme : Elle est toujours inédite en album cette histoire comme beaucoup d'autres d'ailleurs…

Raymond Macherot : Oui, l'album n'est pas paru parce que... (il hésite).

Jacques Klomkès : … Vous ne vouliez pas, m'aviez-vous dit… ?

Raymond Macherot :  C'est-à-dire que je n'ai pas insisté, parce que j'étais un peu gêné d'avoir fait ça. Je n'étais pas très content de moi.

» (Monographie Macherot, L'âge d'Or par Edouard François)

Revues 
Parue dans Spirou magazine en 1972.

Album 
Cette histoire n'a jamais vu le jour en album malgré son importance dans la série. Elle est cependant reprise dans l'intégrale publié en 2012 chez Casterman.

Lien externe 

Histoire de Sibylline
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1972